С-23 — советская 180-мм пушка.
С-23 — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка времён Второй мировой, типа «С-средняя».